Sopha est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Elmer Sopha (1924-1982), homme politique canadien de l'Ontario
Eric Nelson Sopha (né en 1974), joueur de football seychellois
 (né en 1967), homme politique thaïlandais

Prénom
Sopha Saysana (né en 1992), joueur de football laotien

Autres
 Société de philosophie analytique (SoPhA), association francophone d'universitaires du courant de la philosophie analytique
 Le Sopha, conte moral, conte français de Claude Prosper Jolyot de Crébillon, publié en 1742
 Le Sopha (Labiche), conte fantastique en 3 actes mêlés de chants d'Eugène Labiche

Homonymie de patronyme